Achter glas (Rikkert Zuiderveld), een album uit 1967
 Achter glas (1981), een film uit 1981 met Petra Laseur
 Achter glas (Frederieke Hijink), een boek uit 2004
 Achter glas (Boudewijn de Groot), een album uit 2015